Porte d'Ivry – porta di accesso al boulevard périphérique di Parigi nel XIII arrondissement
 Porte d'Ivry – stazione della metropolitana di Parigi